Майський район — район у складі Павлодарської області, Казахстан
 Майський район — район у складі Кабардино-Балкарії, Росія